Мисс Бразилия — это конкурс красоты, который проводится почти каждый год, начиная с 1954 года между победительницами региональных конкурсов государства. В 2009 конкурс состоялся в субботу, 9 мая в Сан-Паулу. Победительница конкурса Мисс Бразилия выступает в конкурсе Мисс Вселенная а вице-мисс конкурса выступает на конкурсе Мисс Мира.

История 

Конкурс Мисс Бразилия появился в 1920-е годы после такой тенденции во всем мире в этот период. Знаменитый спор произошёл, когда мисс Бразилия 1929 участвовала в Международном конкурсе Мисс Миловидность, несмотря на победу она не получила титул. Гнев бразильцев на размещение своих участниц в международном конкурсе в 1930 году, привел к 2 отдельным конкурсам «Мисс Вселенная» в этом году. В бразильском конкурсе "Мисс Бразилия получила титул Мисс Вселенная в то время как в американском конкурсе «Мисс США» получила титул. Конкурс «Мисс Бразилия», как и многие другие в мире, был прекращен из-за Великой депрессии и Второй мировой войны.
Современный конкурс был создан в 1954 в городе Петрополис, Рио-де-Жанейро. На первом конкурсе «Мисс Бразилия», в котором победила представительница штата Баия Марта Роча, был организован газетой Фолья ди Сан-Паулу.

Организация конкурса 

В 1955 году, бразильский бизнесмен от средств массовой информации, журналист Ассис Шатобриан купил права на конкурс «Мисс Бразилия», победительница конкурса стала участвовать в Мисс Вселенная и Мисс Мира (участие Бразилии началось в 1958) а также в конкурсе Мисс International (участие Бразилии началось в 1960 году, когда конкурс был создан).

Quintandinha 
Мисс Бразилия первые четыре конкурса с 1954 до 1957 был проведен в Palácio Quitandinha, Петрополис. Когда медиагруппы взяли на себя содействие конкурсу он стал национальным.

Все национальные победительницы конкурса в этот период были размещены на конкурсе Мисс Вселенная, который состоялся в Лонг-Бич (штат Калифорнии, США).

Maracanãzinho в «золотые годы» 
По имени мисс Бразилии золотой эрой (началась в 1958 году, когда конкурс был перенесен из Петрополиса в федеральный округ в то время, Рио-де-Жанейро), Rio Гранди-ду-Сул руководительницей Йедой Марией Варгас из штата Баия Победительницы конкурса Мисс Вселенная 1963 и 1968 годов (победили в Мисс Бразилия). А Мария да Глория Карвалью получила титул Мисс Интернешнл, тогда как в 1971, Лусия Таварес Петерле была избрана «Мисс Мира».

Адалгиза Коломбо и Режани Виейра Коста были первые вице-мисс на конкурсах Мисс Вселенная в 1958 и 1972 соответственно.(См. таблицу победителей за 1959, 1962, 1971 и 1979 гг.)

В 1973 году из-за отсутствия общественности, интереса средств массовой информации и возможных феминистского протеста, организаторы перенесли место проведения конкурса в столице страны, Бразилиа. Мисс Бразилия 1972 (представительница штата Виейра Коста) была последняя из которых была в зависимости от Maracanãzinho в.

Кризис конкурса 
После конкурса Мисс Бразилия 1972 переехал в федеральную столицу, Бразилиа, из-за отсутствия общественного интереса конкурс продолжался с 1973 по 1980 (когда Associados была продана из-за банкротства.

В 1976 году возглавляемая Хеленой Рубинштейн косметическая компания отказалась финансировать конкурс Мисс Бразилия. Таким образом, марка Catalina Swimwear продолжала оказывать поддержку организации в те годы вплоть до середины 1980 (когда права на вещания были возложены на SBT).

Все бразильские президенты этого периода (за исключением Эрнесто Гейзела) принимали конкурсанток Мисс Бразилия во дворце Альворада.

Критика 
В 80-х, конкурс Мисс Бразилия была известен как Брега период, по мнению болельщиков и телевизионных критиков. Потому что отсутствие оценок и дикторов, компании SBT привело к концу поощрения конкурса Мисс Бразилия в апреле 1990 года, когда страна не участвовала в Мисс Вселенная 1990.

Формат изменения 
В этот период Мисс Бразилия был проведен как отдельный конкурс для конкурса Мисс Вселенная (из самых ожидаемых и важных), отдельный для Мисс Мира и отдельный для Мисс International. Телевизионная компания SBT ведет конкурсы по всей стране в Программе Сильвио Сантос и локально в филиалах, таких как ТВ Алтероза (Минас-Жерайс) и ТВ Itapoan (Баия).

Марлен Брито и другие 
В 1990 году бывший продюсер компании SBT, Марлен Брито, руководил трансляцией конкурса до 1993 года, когда Лейла Шустер был коронована без проведения традиционного конкурса, но её имя было указано как представительница страны на конкурсе Мисс Вселенная 1993. С 1994 года конкурс Мисс Бразилия был организован различными режиссёрами, включая бывшего хозяина Паула Макса.

Нынешний директор Найла Мичериф, а Боанергес Гаета младший, взял на себя функции по партнерству в 2002 году. С этого года конкурс снова проводится в рамках национальной телепередачи, после некоторой трансляции его в 90-х на местных каналах.

Место проведения 
 1954—1957 — Palácio Quitandinha, Петрополис (RJ);
 1958—1972 — Maracanãzinho Gymnasium, Рио-де-Жанейро;
 1973—1980 — Ginásio Presidente Médici, Бразилиа
 1981—1987 — Palácio das Convenções do Anhembi, São Paulo
 1988—1989 — Teatro Sílvio Santos (SBT Studios), São Paulo
 1991 — The Gallery, São Paulo
 1992 — Olympia (concert house), São Paulo
 В 1993 году конкурс был проведен в ресторане Сан-Паулу, названный Leopolldo. Там же, Лейла Шустер был коронована.
 С 1994 по 1996, конкурс Мисс Бразилия вернулся в Рио-де-Жанейро
 В 1997 году он был проведен в северо-восточном городе Терезина, в Pavlihão де Eventos.
 С 1998 по настоящее время проводится в Рио-де-Жанейро (Hotel Глория, Copacabana Palace, музее де Арте Модерна-ду-Риу-де-Жанейро и Сан-Паулу (Дворец Via Funchal) чередуются право на место ежегодного проведения конкурса, в первом эфире местных филиалов с Ред Manchete, Ред Record и CNT.

Участницы конкурса Мисс Вселенная 

 Joseane Oliveira, от штата Риу-Гранди-ду-Сул, лишилась короны из-за того что она оказалась замужем.

Победительницы по штатам 

{| border="5" cellpadding="3" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|- bgcolor="black" colspan=10 align="center"
|width="40"|Количество||width="160"|Штат||width="350"|<span style="color:#FFFFFF">Выигравшие в году'|-
|align=center|14
| Риу-Гранди-ду-Сул
|1956, 1963, 1972, 1986, 1993, 1999, 2001, 2004, 2006, 2008, 2011, 2012, 2015, 2020
|-
|align=center|9
| Минас-Жерайс
|1961, 1971, 1978, 1983, 1995, 1997, 2007, 2010, 2019
|-
|align=center|8
| Сан-Паулу
|1967, 1973, 1974, 1976, 1977, 1984, 1991, 1994
|-
|align=center|8
| Рио-де-Жанейро
|1958, 1959, 1960, 1965, 1966, 1970, 1980, 1981
|-
|align=center|5
| Санта-Катарина
|1969, 1975, 1988, 2002, 2005
|-
|align=center|4
| Сеара
|1955, 1989, 2014, 2021
|-
|align=center|4
| Парана
|1964, 1992, 1996, 2016
|-
|align=center|3
| Баия
|1954, 1962, 1968
|-
|align=center|3
| Мату-Гросу
|1985, 2000, 2013
|-
|align=center|2
| Риу-Гранди-ду-Норти
|1979, 2009
|-
|align=center|2
| Амазонас
|1957, 2018
|-
|align=center|1
| Эспириту-Санту
|2022
|-
|align=center|1
| Бразилиа
|1987
|-
|align=center|1
| Мату-Гросу-ду-Сул
|1998
|-
|align=center|1
| Пара
|1982
|-
|align=center|1
| Токантинс
|2003
|-
|align=center|1
| Пиауи
|2017
|}

До 1974 года наибольшее количество победительниц было от штата Гуанабара.

 Участницы конкурса Мисс Мира 

 Победительницы по штатам 

 Представительницы на конкурсе Мисс Земля 

 Телевидение 
 Актрисы 
Некоторые Мисс Бразилия стали актрисами и снимаются в мыльных операх (так называемые «теленовеллы»)
На примере:

 Наталия Гимараес (Минас-Жерайс, победительница, Мисс Бразилия 2007 и 1 вице-мисс на конкурсе Мисс Вселенная 2007);
 Grazielli Massafera (Парана, 2 вице-мисс , 2004);
 Marisa Fully Coelho (Минас-Жерайс, победительница, 1983);
 Suzy Rêgo (Пернамбуку, 1 вице-мисс, 1984);
 Вера Фишер (Санта-Катарина, победительница, 1969).

 Хостесс 
Для некоторых Мисс Бразилия победительниц и финалисток были приняты меры для показа их в шоу, в спортивных программах или интервью которые транслируются по национальному телевидению ежедневно или еженедельно.

 Реалити-TV 
Некоторые участницы конкурса Мисс Бразилия, появились в популярных телевизионных программах национального телевидения:

 Парана' Grazielli Massafera (Big Brother Brasil 5 — Runner-Up, канал Rede Globo, 2005) и стала второй вице-мисс на национальном конкурсе. Она представляла страну на конкурсе Miss International 2004, held in Beijing;
 штат Сан-Паулу's Solange Frazão (Celebrity’s House 3 — 4th Place, SBT, 2002) стала первой вице-мисс на национальном конкурсе и организовала собственный телеканал в 1982 году. Сегодня это очень популярный канал в Бразилии.
 Rio Grande do Sul's Joseane Oliveira (Big Brother Brasil 3 — 12 место, Rede Globo, 2003 and Big Brother Brasil 10 — 16 место, Rede Globo, 2010) потеряла свой титул 4 февраля после того как было объявлено что она замужем в популярной воскресной телепередаче, Domingão do Faustão.
 Пернамбуко' Мишель Фернандес (Big Brother Brasil 9 — first evicted of the show on the season, Rede Globo, 2009'') was Top 15 in the national pageant previously year.

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Мисс Бразилия
Конкурсы красоты